, né le  à Nagasaki au Japon, est un footballeur international japonais qui joue au poste de défenseur central à Schalke 04.

Biographie 

Le  il fait ses débuts européens lors d'un match contre le Vitesse Arnhem (victoire 3-0).

Le , il est prêté à Sampdoria.

Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

En club

Palmarès

En club 

 Finaliste de la League Cup en 2017 avec Southampton FC

En sélection 
 Équipe du Japon
Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations 2011
Quatrième des Jeux olympiques d'été de 2012
Finaliste de la Coupe d'Asie des nations en 2019

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international japonais
Joueur du Nagoya Grampus
Joueur du VVV Venlo
Joueur du Southampton FC
Joueur de l'UC Sampdoria
Joueur du FC Schalke 04
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2020
Expatrié japonais au Royaume-Uni
Naissance en août 1988
Naissance à Nagasaki